Вейк-ан-Зее 2019 — 81-й международный шахматный турнир, который проходил с 11 января по 27 января 2019 года. 

 Категория: 21-я (средний рейтинг 2753)

Регламент турнира 

Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров.

 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшиеся ходы. При этом после каждого хода начиная с первого добавляется 30 секунд времени.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на январь 2019 года

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Вейк-ан-Зее 2019. Страница турнира на Chess-News

2019 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)